Belosta är ett släkte av tvåvingar. Belosta ingår i familjen fönsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fönsterflugor
Belosta